Balan eller Bălan kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Balan, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Balan, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,